Bergvattensjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bergvattensjön (Dorotea socken, Lappland, 710199-154781), sjö i Dorotea kommun,  (82,7 ha)
Bergvattensjön (Dorotea socken, Lappland, 712863-152963), sjö i Dorotea kommun, i Dorotea. (32,5 ha)
Bergvattensjön (Fredrika socken, Lappland), sjö i Åsele kommun,  (3,04 ha)
Bergvattensjön (Åsele socken, Lappland, 711216-156706), sjö i Åsele kommun,  (59 ha)
Bergvattensjön (Åsele socken, Lappland, 711224-158419), sjö i Åsele kommun,  (11,6 ha)
Inre Bergvattensjön, sjö i Lycksele kommun,  (28,4 ha)
Yttre Bergvattensjön, sjö i Lycksele kommun,  (18,8 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn